Перескоки — название населённых пунктов в России:

 Перескоки — деревня в Брасовском районе Брянской области.
 Перескоки — деревня в Малмыжском районе Кировской области.
 Перескоки — деревня в Сунском районе Кировской области.